Всеобщие выборы в Бурунди 2020 года прошли 20 мая. На них были избраны президент и Национальное собрание. Если бы ни один из кандидатов в президенты не получил большинства голосов, 19 июня состоялся бы второй тур.

Регламент 
Президент избирается по двухступенчатой системе. Если ни один кандидат не получает большинства голосов в первом туре, то проводится второй тур. 100 депутатов Национального собрания избираются по 18 избирательным многомандатным округам, соответствующих провинциям; на выборах используют систему пропорционального представительства по закрытым спискам. Места распределяются по методу Д’Ондта с общенациональным избирательным порогом в 2 %. Кроме того, кооптируются три представителя общности тва, а также, при необходимости, дополнительные депутаты для соблюдения соотношения 60 на 40 % между хуту и тутси соответственно и 30 % квоты для женщин.

Ход кампании 
Занимавший на тот момент пост президента Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, объявил в декабре 2018 года, что не будет участвовать в выборах. В ответ главный оппозиционный альянс заявил, что будет участвовать в выборах впервые с 2005 года.

Результаты

Президент

Национальная ассамблея 
Правящая НСОД-СОД победила в 16 округах, в двух (Бужумбура-Мери и Бурури) победил НКС.

Примечания 

Выборы в Бурунди
2020 год в Бурунди
Бурунди